AAR je lahko tričrkovna kratica, ki predstavlja:

 AAR Corporation, ameriško letalskoinženirsko podjetje
 Letališče Aarhus (IATA koda AAR)
 ISO 639 oznaka za afarščino
 Air America Radio
 The All-American Rejects
 Association of American Railroads

Ostalo 

 Aar, reka v Švici
Aar (germanski orel), poetičen in zastarel izraz orla. Pojavlja se v heraldiki in poeziji, najdemo ga predvsem v križankah.